Teaser kan hentyde til

Teaser (reklametype) – en reklametype, hvor centrale oplysninger (fx produktnavnet) udelades, så læseren er nødt til at gætte.
Trailer (preview) – en type film, der blot antyder handlingen i en kommende film eller et kommende computerspil.

cs:Teaser
de:Teaser
fi:Teaser
pl:Teaser
pt:Teaser
ru:Тизер
sv:Teaser